Silnice bezeichnet 

eine Landstraße in Tschechien, siehe Straßensystem in Tschechien

mehrere Orte in Tschechien
 Silnice, Ortsteil von Horka u Chrudimi, Okres Chrudim
 Silnice, Grundsiedlungseinheit von Strážný, Okres Prachatice